Tiny Toon Adventures kan syfta på:

Tiny Toon Adventures – en amerikansk-koreansk animerad TV-serie
Tiny Toon Adventures: How I Spent My Vacation – film

Datorspel
Tiny Toon Adventures (datorspel) – NES-spel
Tiny Toon Adventures 2: Trouble in Wackyland – NES-spel
Tiny Toon Adventures: Babs' Big Break – Game Boy-spel
Tiny Toon Adventures 2: Montana's Movie Madness – Game Boy-spel
Tiny Toon Adventures: Buster Busts Loose! – SNES-spel
Tiny Toon Adventures: Wacky Sports Challenge – SNES-spel
Tiny Toon Adventures: Acme All-Stars – Sega Mega Drive-spel
Tiny Toon Adventures: Buster's Hidden Treasure – Sega Mega Drive-spel